Rubus arcticus steht für:

Name eines Kunst- und Kulturstipendiums in Schweden
Latein für Allackerbeere